Spojení písmen N a P může mít různé významy:

NP 
 NP – kód ISO 3166-2 pro Nepál
 BS-NP – bývalý kód ISO 3166-2 pro New Providence
 Nový Prostor – časopis
 Národní park
 nedeterministicky polynomiální problém
 Nadzemní podlaží

Np 
 neptunium – chemický prvek
 neper – jednotka poměru

.np 
 .np – internetová doména nejvyššího řádu pro Nepál

Externí odkazy